Суперкубок Мальти з футболу 2019  — 35-й розіграш турніру. Матч відбувся 21 грудня 2019 року між чемпіоном Мальти Валеттою та володарем кубка Мальти клубом Бальцан.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2019
Мальта
Грудень 2019
2019 у Мальті